Интернационали БНЛ д'Италия 2011 е 68-ото издание на Интернационали БНЛ д'Италия. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Рим, Италия от 9 до 15 май. Мария Хосе Мартинес Санчес защитава титлата си, но отпада още на старта. На финала поставената под номер 7 Мария Шарапова надиграва Саманта Стосър с 6 – 2, 6 – 4. Това е първи трофей за рускинята в рамките на последната календарна година и общо двайсет и трета титла в кариерата. На двойки Жисела Дулко и Флавия Пенета са победителки от Интернационали БНЛ д'Италия 2010, но са елиминирани на четвъртфиналите. Китайската двойка Пън / Джън побеждава третата поставена двойка Кинг / Шведова с 2:0 сета.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (полуфинал)
  Франческа Скиавоне (четвъртфинал)
  Виктория Азаренка (четвъртфинал, отказва се поради контузия на десния лакът)
  На Ли (полуфинал)
  Йелена Янкович (четвъртфинал)
  Саманта Стосър (финал)
  Мария Шарапова (шампионка)
  Агнешка Радванска (2 кръг)
  Марион Бартоли (2 кръг)
  Шахар Пеер (осминафинал)
  Светлана Кузнецова (1 кръг)
  Андреа Петкович (2 кръг)
  Ана Иванович (2 кръг)
  Кая Канепи (1 кръг)
  Флавия Пенета (1 кръг)
  Анастасия Павлюченкова (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (полуфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (финал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Мария Кириленко /  Елена Веснина (1 кръг, отказват се поради вирусно заболяване на Кириленко)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабел Медина Гаригес (четвъртфинал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Интернационали БНЛ д'Италия